Chulitna River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Chulitna River (Susitna River), Nebenfluss des Susitna River in Alaska
 Chulitna River (Lake Clark), Zufluss des Lake Clark in Alaska